Die Scottish Football League Division One wurde 1920/21 zum 28. Mal ausgetragen. Es war zudem die 31. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 16. August 1920 und endete am 30. April 1921. In der Saison 1920/21 traten 22 Vereine in insgesamt 42 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine (mit derselben Punktausbeute) gleich platziert.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt elften Mal in der Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Torschützenkönig wurde mit 43 Treffern Hughie Ferguson vom FC Motherwell. Trotz des Ende des Krieges im Jahr 1919 entschied die Liga zur Überraschung der Klubs, die Division Two nicht wieder ins Leben zu rufen. Eine neue Entscheidung wurde am Ende dieser Saison getroffen, als die Liga die steigende Konkurrenz der Central League durch ihre Integration blockieren wollte. Dadurch wurden die Mannschaften der Central League Mitglieder der Scottish Football League und konnten sich zusätzlich erfolgreich für den automatischen Auf- und Abstieg, gemäß Platzierung, Tordifferenz bei Punktgleichheit qualifizieren.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1920/21 bei statto.com
 Scottish Division One 1920/21 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1920/21
1920 21